Noob steht für:
 einen Neuling, meist bei Online-Spielen, der als lernunwillig erscheint, siehe Neuling#Noob/Boon
 Noob Saibot, ein Charakter aus dem Videospiel Mortal Kombat, siehe Mortal Kombat (Computerspiel, 1992)#Sub-Zero
 Manuél Lahr, die Figur des Noobs in der Radiocomedyserie Noob und Nerd
 Die Noobs – Klein aber gemein, Kinderfilm aus dem Jahr 2009
 NOOBS ist eine Abkürzung für New Out Of Box Software, ein Installationsassistent der Raspberry Pi Foundation

Noob ist der Familienname von:
 John Noob (* 1969), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch: NOB